Каратобинское () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоселовского сельского округа. Код КАТО — 116845400.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 59 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — посёлка Шортанды, в 14 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Новосёловка.

Абсолютная высота — 281 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Карасай — на северо-востоке, посёлок Жолымбет — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 125 человек (из них казахи — 36%, русские — 35%).

В 1999 году население села составляло 103 человека (51 мужчина и 52 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 65 человек (30 мужчин и 35 женщин).

Улицы 

 ул. Ак-Жайык
 ул. Жастар
 ул. Орталык

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района